Николай Литвин:
 Литвин, Николай Викторович (род. 1961) — советский и украинский футболист, тренер.
 Литвин, Николай Ильич (1912—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Литвин, Николай Константинович (род. 1951) — белорусский композитор.
 Литвин, Николай Михайлович (род. 1961) — генерал армии Украины, председатель Государственной пограничной службы Украины.